Dieser Artikel behandelt die 2. Unihockey-Bundesliga 2008/09.

Teilnehmende Mannschaften 
Auch in der zweiten Bundesliga gab es unter anderem durch neue Spielgemeinschaften einige neue Mannschaftsnamen. Folgende Vereine waren davon betroffen:

 SV 1919 Grimma → MFBC Wikinger Grimma
 Unihockey Löwen Leipzig II → MFBC Löwen Leipzig II
 USV Halle → Saalebiber Halle

Teilnehmer Staffel Ost

 Red Devils Wernigerode
 Saalebiber Halle
 MFBC Wikinger Grimma
 UHC Elster
 Unihockey Igels Dresden
 UHC Sparkasse Weißenfels II (Aufsteiger aus der Regionalliga)
 MFBC Löwen Leipzig II (Aufsteiger aus der Regionalliga)

Teilnehmer Staffel West

 TSV Neuwittenbek
 ESV Ingolstadt
 TB Uphusen Vikings
 SG Seebergen-Vahrenwald
 Kieler Floorball Klub (Aufsteiger aus der Regionalliga)

Hauptrunde 

Modus

Erneut gab es zwei Staffeln, Ost und West, mit der die 2. Bundesliga gestartet wurde. Die Hauptrunde wird in einer Einfachrunde (Hin- und Rückspiel) ausgespielt. Danach spielen die zwei besten Teams jeder Staffel in den Playoffs um die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Der Letztplatzierte der Staffel Ost muss in die Regionalliga absteigen.

Staffel Ost

Staffel West

Playoffs 
An den Playoffs nehmen die beiden besten Teams jeder Staffel teil. Die Spiele werden nach dem Modus Best-of-Three ausgetragen. Als Finalisten der Playoffs waren die Red Devils Wernigerode und die Unihockey Igels Dresden somit berechtigt, an den Relegationsspielen zum Aufstieg in die 1. Bundesliga teilzunehmen.

Relegation zum Aufstieg in die 1. Bundesliga

Die Red Devils Wernigerode durften somit in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga antreten, während die Unihockey Igels Dresden an der sportlichen Qualifikation gescheitert waren.

Weblinks 
 Abschlusstabelle 2. Bundesliga Ost
 Abschlusstabelle 2. Bundesliga West

Einzelnachweise 

Unihockey 2008
Unihockey 2009

Bundesliga #2 2008